Мар'янівська селищна рада — орган місцевого самоврядування Мар'янівської селищної територіальної громади, Волинська область
 Мар'янівська селищна рада — колишня селищна рада, Житомирська область, Баранівський район